US Open-mesterskabet i damesingle 2021 var den 135. turnering om US Open-mesterskabet i damesingle. Turneringen var en del af US Open 2021 og blev spillet i USTA Billie Jean King National Tennis Center i New York City, USA. Hovedturneringen med deltagelse af 128 spillere blev spillet i perioden 30. august - 11. september 2021, mens kvalifikationen afvikledes den 24. - 27. august 2021.

Mesterskabet blev overraskende vundet af blot 18-årige Emma Raducanu, der i finalen besejrede 19-årige Leylah Fernandez med 6-4, 6-3, og som spillede sig igennem mesterskabet uden sættab. Sejren var Raducanus første turneringssejr på WTA Tour, og hun var den fjerde kvinde i den åbne æra - og den første siden Iga Świątek ved French Open 2020 - der vandt en grand slam-titel som sin første WTA-titel.

Raducanu havde egentlig ikke kvalificeret sig til direkte mesterskabet pga. sin ranglisteplacering som nr. 150 men havde opnået adgang til hovedturneringen ved at vinde sin sektion af kvalifikationsturneringen. Den 18-årige brite blev den første kvalifikant nogensinde i en grand slam-finale, og dermed også den første kvalifikant, der vandt en grand slam-titel, og hun var også den første kvalifikant, der nåede frem til en semifinale i single ved US Open. Hun var den lavest rangerede vinder af en grand slam-titel, siden den tidligere verdens-etter Kim Clijsters i sit comeback som urangeret vandt US Open i 2009. Og Raducanu blev den første britiske kvinde, der vandt en grand slam-titel i single, siden Virginia Wade vandt Wimbledon-mesterskabet i 1977.

18-årige Raducanu var også den yngste grand slam-vinder, siden Marija Sjarapova vandt Wimbledon i 2004 som 17-årig. Kampen mod 19-årige Leylah Fernandez var den første grand slam-finale mellem to teenagere, siden Serena Williams slog Martina Hingis i US Open-finalen i 1999, og den første grand slam-finale i damesingle med to useedede spillere i tennissportens åbne æra.

Resultaterne i denne turnering medførte, at både Emma Raducanu og Leylah Fernandez spillede sig ind i top 30 på WTA's verdensrangliste for første gang i deres karrierer. Raducanu avancerede 127 placeringer fra nr. 150 til nr. 23, mens Fernandez gik fra 73.- til 28.-pladsen. Derudover var Fernandez den yngste spiller, der havde besejrede tre af fem højst seedede spillere i samme grand slam-turnering, siden Serena Williams gennemførte samme præstation ved US Open 1999.

Den forsvarende mester, Naomi Osaka, tabte til Leylah Fernandez i tredje runde.

Karolína Plíšková satte ny rekord for antal serveesser i en US Open-kamp i damesingle, da hun laverde 24 serveesser i sin kamp i anden runde mod Amanda Anisimova.

Plíšková og Barbora Krejčíkovás nederlag i kvartfinalerne garanterede, at finalen blev et opgør mellem to spillere, der ikke tidligere havde været i en grand slam-finale. Og det medførte endvidere, at de otte grand slam-finalister i damesingle i kalenderåret for første gang siden 2014 var otte forskellige spillere.

Dette var den første grand slam-turnering i damesingle siden French Open 2011, hvor hverken Serena eller Venus Williams deltog, og det var første gang siden US Open 2003, at mesterskabet ikke havde deltagelse af mindst én Williams-søstrene, der begge havde meldt afbud pga. skader. Det var også den sidste grand slam-turnering i karrieren for den tidligere nr. 6 på WTA's verdensrangliste, Carla Suárez Navarro, der tidligere havde været i kvartfinalen ved US Open to gange.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i damesingle androg $ 23.256.000 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på 19,2 % i forhold til året før, hvor turneringen dog ikke omfattede en kvalifikationsturnering.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der var fordelt på:
 98 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 19. juli 2021 (seks uger før turneringens start).
 8 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 16 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 6 spillere, der var gået videre til hovedturneringen fra kvalifikationen som lucky losere (markeret med LL).

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på WTA's verdensrangliste pr. 23. august 2021 (en uge før turneringsstart) blev seedet:

Følgende spillere fra toppen af WTA's verdensrangliste havde meldt afbud til mesterskabet.

Wildcards 

Otte spillere modtog et wildcard til hovedturneringen. Alycia Parks overtog det wildcard, der blev ledigt efter at dets oprindelige modtager, Venus Williams, kvalificerede sig til hovedturneringen på baggrund af sin ranglisteplacering efter nogle sene afbud. Spillernes verdensranglisteplacering pr. 23. august 2021 er angivet.

Kvalifikanter 

16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen fra kvalifikationen. Se også afsnittet Kvalifikation.

Lucky losere 

Følgende spillere gik videre fra kvalifikationen som lucky losere.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde ni spillere har modtaget et wildcard (WC).

Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen.

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere.

Resultater

Se også 
 US Open-mesterskabet i herresingle 2021
 US Open-mesterskabet i herredouble 2021
 US Open-mesterskabet i damedouble 2021
 US Open-mesterskabet i mixed double 2021

Eksterne henvisninger 
 US Open

Noter 

US Open 2021
2021
WTA Tour 2021